Maestrazgo(en castillan) ou Maestrat (en catalan) peut désigner :
Le Maestrazgo, une région naturelle du Levant espagnol ;
Le Maestrazgo, comarque de la province de Teruel, en Aragon (Espagne) ;
L'Alt Maestrat et le Baix Maestrat, comarque valencienne de la province de Castellón.